#перенаправление Кизилов, Михаил Григорьевич